Жозеф Мьежвилль (, 1819 — 1901) — французский ботаник.

Биография 
Родился в 1819 году. 

В 1866 году была опубликована его работа Essai de détermination d'une Dioscorinée récemment découverte dans les Pyrénées.

В 1874 году была опубликована его работа Nouvelle étude d'un Trisetum des Hautes-Pyrénées, T. baregense Lafitte et Miég. sp. nov.

Умер в 1901 году.

Некоторые публикации 
 1863. Notes sur quelques plantes récoltées dans les Hautes-Pyrénées en 1860—1862. Bull. Soc. Bot. France 10: 24—30, 81—89.
 1866. Essai de détermination d'une Dioscorinée récemment découverte dans les Pyrénées. Bull. Soc. Bot. Fr. 13 : 373—379.
 1874. Nouvelle étude d'un Trisetum des Hautes-Pyrénées, T. baregense Lafitte et Miég. sp. nov. Bull. Soc. Bot. France 21: 43—47.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Ботаники XIX века